El término damasco puede hacer referencia a: 

Damasco, ciudad capital de Siria.
El fruto y el árbol de Prunus armeniaca, también llamados albaricoque y albaricoquero.
Damasco, o acero de Damasco, acero de crisol para la elaboración de espadas.
Damasco, tejido similar a la sarga o el raso.